Porthos visa, skriven av Tord Andrén som tog bergsingenjörsexamen vid KTH 1961. Porthos visa, ursprungligen Athos visa, var en sång i Bergsspexet 1960, till melodin You Can't Get A Man With A Gun från Annie Get Your Gun. Sången brukar inleda fester på KTH, och sjungs i hela Student-Sverige.

Studentkultur vid Kungliga Tekniska högskolan
Svenska visor